Nordea Bank – międzynarodowa grupa kapitałowo-bankowa
 Nordea Bank Polska – były polski oddział Nordea Bank
 Nordea Nordic Light Open – kobiecy turniej tenisowy